Beenham (vlees), een stuk vlees
 Beenham (plaats), een civil parish in het Engelse graafschap Berkshire